Aiken je lahko:

 osebno ime več znanih oseb:
 Clay Aiken (*1978), ameriški pop pevec
 Conrad Potter Aiken (1889—1973), ameriški pesnik in pisatelj
 Georg David Aiken, ameriški politik, guverner zvezne države Vermont v ZDA
 Joan Delano Aiken (1924—2004), angleška mladinska pisateljica
 Lion Aiken, ameriški igralec

 krajevno ime:
 Aiken, mesto v zvezni državi Južna Karolina, ZDA

Priimki